Pierre Abbou est un acteur français né le .

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1989 : L'Union sacrée : terroriste
 1991 : Après l'amour : danseur
 1992 : Pour Sacha : officier israélien
 1997 : K : Oury (agent secret du Mossad)
 2000 : Gammer : boxeur
 2009 : Comme les cinq doigts de la main : homme Boban, gitan
 2011 : Ce que le jour doit à la nuit : cafetier d'Oran
 2014 : 24 Jours : Lieutenant Dussault 
 2015 : Voyoucratie : Ali (mafieux)
 2016 : J'ai 10 ans :  Giovani.

Télévision 
 1991 : Navarro (épisode Coup bas) : un espagnol
 1995 : Navarro (épisode Les chasse-neige) : Nasser
 2010 : Les virtuoses : Frère Rinaldi

Bibliographie 
 2005 : L'Envers du jeu, scénario
 2004 : Aaron, scénario

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de télévision
Acteur français de cinéma
Acteur français de théâtre
Naissance en juin 1951